Dit is een lijst van planetoïden 23601-23700. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (23601) - || 1995 YC5|| 16 december 1995 || Spacewatch
|-
| (23602) - || 1995 YK20|| 23 december 1995 || Spacewatch
|-
| (23603) - || 1995 YM23|| 21 december 1995 || NEAT
|-
| (23604) - || 1996 AL || 11 januari 1996 || T. Kobayashi
|-
| (23605) - || 1996 AP || 11 januari 1996 || T. Kobayashi
|-
| (23606) - || 1996 AS1|| 13 januari 1996 || Spacewatch
|-
| (23607) - || 1996 AR2|| 13 januari 1996 || T. Kobayashi
|-
| (23608) Alpiapuane || 1996 AC4|| 15 januari 1996 || U. Munari, M. Tombelli
|-
| (23609) - || 1996 AU6|| 12 januari 1996 || Spacewatch
|-
| (23610) - || 1996 AW7|| 12 januari 1996 || Spacewatch
|-
| (23611) - || 1996 BO3|| 27 januari 1996 || T. Urata
|-
| (23612) Ramzel || 1996 BJ4|| 22 januari 1996 || R. Weber
|-
| (23613) - || 1996 EK6|| 11 maart 1996 || Spacewatch
|-
| (23614) - || 1996 FX || 18 maart 1996 || NEAT
|-
| (23615) - || 1996 FK12|| 28 maart 1996 || R. H. McNaught
|-
| (23616) - || 1996 HY10|| 17 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (23617) Duna || 1996 HM13|| 17 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (23618) - || 1996 JS5|| 11 mei 1996 || Spacewatch
|-
| (23619) - || 1996 JX7|| 12 mei 1996 || Spacewatch
|-
| (23620) - || 1996 LS2|| 11 juni 1996 || Spacewatch
|-
| (23621) - || 1996 PA || 5 augustus 1996 || G. J. Garradd
|-
| (23622) - || 1996 RW29|| 12 september 1996 || Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
| (23623) - || 1996 TR29|| 7 oktober 1996 || Spacewatch
|-
| (23624) - || 1996 UX3|| 29 oktober 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (23625) Gelfond || 1996 WX || 19 november 1996 || P. G. Comba
|-
| (23626) - || 1996 XD3|| 3 december 1996 || T. Kobayashi
|-
| (23627) - || 1996 XG19|| 8 december 1996 || T. Kobayashi
|-
| (23628) Ichimura || 1996 XZ31|| 8 december 1996 || N. Sato
|-
| (23629) - || 1996 YR || 20 december 1996 || T. Kobayashi
|-
| (23630) - || 1996 YA3|| 30 december 1996 || N. Sato
|-
| (23631) - || 1997 AG || 2 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (23632) - || 1997 AQ || 2 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (23633) - || 1997 AF3|| 4 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (23634) - || 1997 AY3|| 6 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (23635) - || 1997 AH4|| 6 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (23636) - || 1997 AJ4|| 6 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (23637) - || 1997 AM6|| 4 januari 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (23638) Nagano || 1997 AV6|| 6 januari 1997 || N. Sato
|-
| (23639) - || 1997 AN7|| 9 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (23640) - || 1997 AY7|| 2 januari 1997 || Spacewatch
|-
| (23641) - || 1997 AU10|| 9 januari 1997 || Spacewatch
|-
| (23642) - || 1997 AD15|| 9 januari 1997 || T. Urata
|-
| (23643) - || 1997 AQ15|| 12 januari 1997 || NEAT
|-
| (23644) Yamaneko || 1997 AW17|| 13 januari 1997 || A. Nakamura
|-
| (23645) - || 1997 BJ2|| 30 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (23646) - || 1997 BX2|| 30 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (23647) - || 1997 BR3|| 31 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (23648) Kolář || 1997 CB || 1 februari 1997 || L. Šarounová
|-
| (23649) Tohoku || 1997 CJ5|| 1 februari 1997 || N. Sato
|-
| (23650) Čvančara || 1997 CU5|| 7 februari 1997 || Kleť
|-
| (23651) - || 1997 CN12|| 3 februari 1997 || Spacewatch
|-
| (23652) - || 1997 CW19|| 12 februari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (23653) - || 1997 CE21|| 6 februari 1997 || Spacewatch
|-
| (23654) - || 1997 CC26|| 13 februari 1997 || T. Urata
|-
| (23655) - || 1997 CG26|| 14 februari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (23656) - || 1997 CK26|| 14 februari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (23657) - || 1997 CB28|| 6 februari 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (23658) - || 1997 CC28|| 6 februari 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (23659) - || 1997 EH || 1 maart 1997 || T. Kobayashi
|-
| (23660) - || 1997 ED5|| 4 maart 1997 || Spacewatch
|-
| (23661) - || 1997 EL16|| 5 maart 1997 || Spacewatch
|-
| (23662) - || 1997 ES17|| 3 maart 1997 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (23663) Kalou || 1997 EG18|| 10 maart 1997 || M. Meunier
|-
| (23664) - || 1997 EP25|| 5 maart 1997 || T. Urata
|-
| (23665) - || 1997 EU46|| 12 maart 1997 || E. W. Elst
|-
| (23666) - || 1997 FT1|| 30 maart 1997 || Spacewatch
|-
| (23667) Savinakim || 1997 FM4|| 31 maart 1997 || LINEAR
|-
| (23668) Eunbekim || 1997 FR4|| 31 maart 1997 || LINEAR
|-
| (23669) Huihuifan || 1997 FB5|| 31 maart 1997 || LINEAR
|-
| (23670) - || 1997 GX14|| 3 april 1997 || LINEAR
|-
| (23671) - || 1997 GX18|| 3 april 1997 || LINEAR
|-
| (23672) Swiggum || 1997 GR21|| 6 april 1997 || LINEAR
|-
| (23673) Neilmehta || 1997 GB23|| 6 april 1997 || LINEAR
|-
| (23674) Juliebaker || 1997 GJ23|| 6 april 1997 || LINEAR
|-
| (23675) Zabinski || 1997 GU23|| 6 april 1997 || LINEAR
|-
| (23676) - || 1997 GR25|| 4 april 1997 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (23677) - || 1997 GV32|| 3 april 1997 || LINEAR
|-
| (23678) - || 1997 GW32|| 3 april 1997 || LINEAR
|-
| (23679) Andrewmoore || 1997 GM33|| 3 april 1997 || LINEAR
|-
| (23680) Kerryking || 1997 GL34|| 3 april 1997 || LINEAR
|-
| (23681) Prabhu || 1997 GC36|| 6 april 1997 || LINEAR
|-
| (23682) - || 1997 GT40|| 7 april 1997 || E. W. Elst
|-
| (23683) - || 1997 HO1|| 28 april 1997 || Spacewatch
|-
| (23684) - || 1997 HB10|| 30 april 1997 || LINEAR
|-
| (23685) Toaldo || 1997 JV || 1 mei 1997 || Osservatorio San Vittore
|-
| (23686) Songyuan || 1997 JZ7|| 8 mei 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (23687) - || 1997 JA11|| 8 mei 1997 || Spacewatch
|-
| (23688) Josephjoachim || 1997 JJ11|| 3 mei 1997 || E. W. Elst
|-
| (23689) Jancuypers || 1997 JC13|| 3 mei 1997 || E. W. Elst
|-
| (23690) - || 1997 JD14|| 9 mei 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (23691) Jefneve || 1997 JN16|| 3 mei 1997 || E. W. Elst
|-
| (23692) Nandatianwenners || 1997 KA || 20 mei 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (23693) - || 1997 KU2|| 30 mei 1997 || Spacewatch
|-
| (23694) - || 1997 KZ3|| 29 mei 1997 || Spacewatch
|-
| (23695) - || 1997 MS4|| 28 juni 1997 || LINEAR
|-
| (23696) - || 1997 MV4|| 28 juni 1997 || LINEAR
|-
| (23697) - || 1997 MK9|| 26 juni 1997 || Spacewatch
|-
| (23698) - || 1997 NA3|| 4 juli 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (23699) Paulgordan || 1997 ND3|| 8 juli 1997 || P. G. Comba
|-
| (23700) - || 1997 OZ || 25 juli 1997 || R. Pacheco, A. López|}

Planetoïdenlijsten